Adellijke gezinnen von Hochberg.
 Markgraven van Baden-Hochberg (voorheen Baden-Hachberg)
 Rijksgraven van Hochberg-Fürstenstein in het kasteel van Fürstenstein de buurt van Wałbrzych (Waldenburg) in Silezië (sinds 1848 de Hertog van Pless. 

 bergen
 Hochberg (Haardt), berg in het Pfälzer Wald nabij Sankt Martin
 Hochberg (Dahn), berg in het Pfälzer Wald nabij Dahn
 Hochberg (Schwäbische Alb), de op twee na hoogste berg van de Zwabische Alpen

 Plaatsen
 Höchberg, een gemeente in het district Würzburg in Beieren, Duitsland
 Hochberg (Tübingen), een plaats in Baden-Württemberg
 Hochberg (Remseck), een wijk van Remseck am Neckar in Ludwigsburg in Baden-Württemberg
 Hochberg (Bad Saulgau), een wijk van Bad Saulgau in Sigmaringen in Baden-Württemberg
 Hochberg (Bingen) een wijk van Bingen in Sigmaringen in Baden-Württemberg
 Hochberg (Chiemgau), een wijk van Traunstein in Beieren, Duitsland

Mensen
 Graaf Leopold van Hochberg, ook wel bekend als Leopold, groothertog van Baden
 Gravin Marie van Hochberg
 Adam Hochberg, een radio-correspondent voor de National Public Radio
 Burt Hochberg, een Amerikaans expert op het gebied van schaken en andere puzzelspellen
 Faith S. Hochberg, een Amerikaanse federale rechter
 Fred Hochberg, een Amerikaanse academische en politieke beheerder
 Karl Höchberg, een Duitse sociaalreformistische schrijver, uitgever en econoom
 Michael Hochberg, een Amerikaanse natuurkundige
 Netanel Hochberg, een Israëlische landbouwkundige
 Scott Hochberg, een lid van het Huis van Afgevaardigden van Texas